Джон Хартвиг (; род. 7 августа 1964, , Иллинойс) — американский , член НАН США (2012). Профессор Калифорнийского университета в Беркли. Лауреат премии Вольфа (2019).

Биография 
Джон Хартвиг родился 7 августа 1964 года в  штата Иллинойс, США. Вырос близ города Скенектади (штат Нью-Йорк). Окончил Принстонский университет (бакалавр, 1986). В 1990 году в Калифорнийском университете в Беркли получил степень доктора философии по химии, занимался у Роберта Бергмана и . Являлся постдоком у Стивена Липпарда в Массачусетском технологическом институте (1992). С 1992 по 2006 год в Йельском университете: первоначально ассистент-профессор, с 1996 года ассоциированный профессор, с 1998 года профессор химии, именной () с 2004 года. С 2006 по 2011 год именной профессор () химии Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. С 2011 года занимает именную кафедру органической химии Калифорнийского университета в Беркли и состоит старшим научным сотрудником Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли. Член Американской академии искусств и наук (2015).

Опубликовал более 350 статей, автор учебника «».

Награды и отличия 

  (1998)
  (2003)
 Thieme-IUPAC Award in Synthetic Organic Chemistry (2004)
 ACS Award in Organometallic Chemistry (2006)
  (2007)
 Tetrahedron Young Investigator Award in Organic Synthesis (2007)
  (2008)
 International Catalysis Award, International Association of Catalysis Societies (2008)
 Mukaiyama Award, японское Society of Synthetic Organic Chemistry (2008)
 Mitsui Chemicals Catalysis Science Award, Япония (2009)
 , Королевское химическое общество (2009)
  (2009, 2014)
 GlaxoSmithKline Scholars Award (2010)
 Einstein Visiting Fellowship, Берлин (2011)
 Herbert C. Brown Award for Creative Research in Synthetic Methods (2013)
 ACS Catalysis Lectureship for the Advancement of Catalytic Science (2013)
 Nagoya Gold Medal Award (2014)
  Prize for Creativity in Organic Synthesis (2014)
 Премия Уилларда Гиббса (2015)
 Премия столетия, Королевское химическое общество (2018)
  (2018)
 Премия Вольфа (2019)
 Премия имени Артура Коупа (2021)

Ссылки 
 https://chemistry.berkeley.edu/faculty/chem/hartwig
 https://www.icomc2018.com/john-hartwig/

Примечания 

Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
профессора Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне
Преподаватели Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
доктора философии по химии
авторы учебников
Персоналии:LBNL